Maďarské okresy () jsou administrativní jednotky, které spadají pod župy. Jejich správním zpravidla bývá největší město okresu.

Budapešť 
Budapešť se dělí na 23 okresů (obvody) ().

Župy

Reference

Související články 
 Administrativní dělení Maďarska

Externí odkazy 
 

 
Okresy
Seznamy okresů podle zemí